Milo – polska firma zajmująca się produkcją i sprzedażą sprzętu turystycznego i wspinaczkowego
 FN MILO – belgijski wielkokalibrowy karabin maszynowy
 Milo – imię męskie
 Milo – prawy dopływ Nigru, w całości znajdujący się na terenie Gwinei
 Milo – Złoty Rycerz Skorpiona z Rycerze Zodiaku.
 Milo – wyspa w archipelagu Cyklad
 Milo – miejscowość i gmina we Włoszech
 Milo – stacja metra w Katanii
 Milo – brytyjski serial animowany

Miejscowości w USA:
 Milo – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 Milo – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Milo – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Milo – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates
 Milo – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon

Gminy w USA:
 Milo (ang. Milo Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Milo (ang. Milo Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Milo (ang. Milo Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Milo (ang. Milo Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mille Lacs
 Milo (ang. Milo Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates